Die Virginia National Bank Men’s Pro Championship 2009 war ein Tennisturnier, welches vom 2. bis 8. November 2009 in Charlottesville stattfand. Es war die erste Auflage dieses Turniers und Teil der ATP Challenger Tour 2009. Gespielt wurde in der Halle auf Hartplatz.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der an Position zwei gesetzte Kevin Kim, der im Finale den eine Position niedriger eingestuften Somdev Devvarman in drei Sätzen besiegte. Im Doppel konnte sich die an Position drei gesetzte Paarung aus Martin Emmrich und Andreas Siljeström im Finale gegen die Wildcard-Besitzer Dominic Inglot und Rylan Rizza im Match-Tie-Break durchsetzen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 44 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 44 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 42 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Charlottesville